Riachão (Maranhão) - município brasileiro
 Riachão (Paraíba) - município brasileiro
 Riachão (compositor) - brasileiro

Desambiguação